Alfred Noe oder Alfred Noé ist der Name folgender Personen:

* Alfred Noé (Maler) (1903–2000), deutscher Maler 
 Alfred Noe (Romanist) (* 1953), österreichischer Romanist und Hochschullehrer